Le mot Deva peut désigner :

Religion 
 Deva ou Déva, nom sanscrit désignant les divinités dans diverses traditions religieuses du sous-continent indien

Prénom 
 Deva, un prénom de l'Inde à l'origine masculin, mais qui est également utilisé au féminin aujourd'hui

Personnalités 
Deva comme prénom
 
 , mathématicien indien du  ;
 Jayadeva (), un poète indien, auteur du Gita-Govind], un poème lyrique sur les amours de Râdhâ et Krishna ;
 Jayadeva, un écrivain indien, auteur du Prasannarâghava, drame en sept actes basé sur un épisode du Râmâyana ;
 Jayadeva (), un écrivain indien du Ratimanjari, kâmashâstra ou traité érotique ;
 Deva Raya I (règne de 1406 à 1422), un roi hindou du Royaume de Vijayanagara de la dynastie Sangama ;
 Deva Raya II (fin du règne en 1446), un empereur hindou du Royaume de Vijayanagara ;
 Krishna Deva Râya (1505-1565), un roi hindou de la dynastie des Tuluva ;
 Deva Dassy (1911-2016), une cantatrice et actrice française ;
  (né au ), un diplomate et ambassadeur indien ;
 Srikanth Deva, un directeur musical sri lankais de films tamouls ;
 Deva Duttun Tirvengadum ou Deva D. Tirvengadum (1950-), un botaniste cingalais du Sri Lanka, qui a travaillé au Muséum national d'histoire naturelle de Paris dans le Département de Systématique et Évolution. Il est l'auteur d'une étude sur les Rubiaceae-Gardenia du sud de l'Asie et de Ceylan ;
 Deva Premal (1970-), une chanteuse allemande de musique new age, musique méditative et dévotionnelle ;
 Deva Virahsawmy, un homme politique mauricien, notamment ministre de l'environnement et du développement durable.

Deva comme nom d'artiste
 Prabhu Deva, de son vrai nom Prabhu Deva Sundaram (1973-), un chorégraphe, danseur, acteur et producteur indien ;
 Sarah Jezebel Deva, de son vrai nom Sarah Jane Ferridge (1977-), une chanteuse anglaise de heavy metal.

Personnages de fiction 
 Deva (Donjons et Dragons), dans le jeu de rôles Donjons et Dragons ;
 Deva, le nom d'une race de personnages-joueurs dans le jeu de rôles vidéo en ligne Rappelz ;
 Devas, 12 personnages issus de la mythologie bouddhiste dans la série d'animation japonaise Digimon Tamers.

Toponymie

Angleterre 
 Deva Victrix, fortification antique dans la Bretagne romaine, qui est devenue la ville de Chester.

Kosovo 
 Deva, village situé dans la municipalité de Đakovica, district de Peć ;

Espagne 
L'Espagne compte deux régions, sept communes, une île et un mont du nom de Deva ou Riodeva :
 Aldea de Deva, Freáns de Deva, Pontedeva et Xinzo de Deva, 4 villages de la province de Pontevedra en Galice ;
 Riodeva, commune de la Province de Teruel.

 Asturies
 Deva, paroisse civile de Gijón ;
  sur la commune de Castrillón, près du Cap Vidrias sur la mer Cantabrique ;
 le , un mont situé sur la commune de Gijón. Des fouilles archéologiques ont été menées depuis 1998 dans la nécropole de ce mont, où ont été trouvés un tumulus funéraire y une carrière du néolithique.

 Communauté autonome du Pays basque
 Deva ou Deba officiellement en basque, commune de la province du Guipuscoa ;
 Alto Deva (Debagoiena), comarque dans la province du Guipuscoa ;
 Bajo Deva (Debabarrena), comarque dans la province du Guipuscoa.

Nouvelle-Calédonie 
 Gouaro Deva, domaine naturel sur la commune de Bourail.

Roumanie 
 Deva, ville de Transylvanie, chef-lieu du judeţ de Hunedoara.

Cours d'eau

Espagne 
Six cours d'eau du nom de Deva et Ríodeva :
 Le Deva, rivière de Cantabrie et des Asturies qui prend sa source à Fuente Dé ;
 Le Deva (en castillan) ou Deba (en basque), rivière qui forme la limite entre la Biscaye et le Guipuscoa ;
 Le , affluent du Miño dans la province de Pontevedra ;
 Le , affluent du Miño dans la province de Orense ;
 Le Deva (Covadonga), ruisseau alimenté par la cascade de la Grotte de Covadonga, qui se jette peu après dans le Río Reinazo, dans les Asturies ;
 Le Río Riodeva, affluent du Guadalaviar en Aragón (également appelé Turia), qui a donné son nom à la commune de Riodeva (Teruel), qu'il traverse.

Marque commerciale 
 Deva, une marque d'élixirs floraux extraits de fleurs biologiques, sur la base des Fleurs de Bach

Musique 
 Jayadeva, un groupe de musique français de Bagnols sur Cèze (Gard), aux influences reggae/roots originaire.

Conjugaison en langue italienne 
Deva est le subjonctif présent du verbe dovere (devoir) en italien :
 che (io) deva : que je doive
 che (tu) deva : que tu doives
 che (lui / lei) deva : qu'il / elle doive

Zoologie 
 La  ou Cogujada de Deva ou Congujada de Sykes , une espèce d'oiseau passeriformes de la famille des alaudidae natif du sous-continent indien

Autres 
 Mot en dace signifiant "cité de Dacie". Dacodeva signifie "la cité des Daces" et chaque cité portait ce nom à côté du nom habituel.
 Code écriture ISO 15924 pour la devanāgarī.

Voir aussi

Références